Die Kategoria Superiore 2005/06 (sinngemäß: Höchste Liga) war die 67. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet.

Wie im Vorjahr spielten in dieser Saison wieder zehn Teams gegeneinander. Die Meisterschaft wurde in zwei Hin- und zwei Rückrundenspielen ausgetragen. Jedes Team trat dabei vier Mal gegen jede andere Mannschaft an. Die Spielzeit begann am 27. August 2005 und endete am 13. Mai 2006.

Saisonverlauf 

Am siebten und achten Spieltag führte Aufsteiger Besa Kavaja die Liga an. Dann folgten jedoch sechs sieglose Spiele und zur Winterpause lag Besa bereits zehn Punkte zurück. Die Saison wurde mit dem fünften Platz beendet. KF Elbasani übernahm am neunten Spieltag die Tabellenführung und gab diese bis zum Saisonende nicht mehr ab. Damit gewann das Team zum zweiten Mal nach 1984 die Meisterschaft.

Titelverteidiger KF Tirana kam auf siebzehn Saisonsiege und musste sich mit der Vizemeisterschaft begnügen. Wie Dinamo Tirana qualifizierte man sich für den UEFA-Pokal.

Neben dem Tabellenletzten KS Lushnja stieg der zweite Aufsteiger, Skënderbeu Korça, gleich wieder ab. Skënderbeus Abstieg wurde aber erst in einem Entscheidungsspiel gegen den punktgleichen Teuta Durrës besiegelt.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegationsspiel 
Der zweite Absteiger musste zwischen dem punktgleichen Mannschaften auf Platz 8 und Platz 9 ermittelt werden.
Modus Direkter Vergleich nicht bei Mannschaften für UEFA-Wettbewerbe und Abstieg.

|}

Die Mannschaft des Meisters

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005/06